Чепелёво — деревня в Чеховском муниципальном районе в Московской области в составе сельского поселения Стремиловское. Расположена на старом Симферопольском шоссе в 4 км от г. Чехова и в 45-47 км от МКАД. С юго-западной стороны к деревне примыкает ж/д Московско-Курского направления с расположенной на ней пл. Чепелёво.

Эту деревню часто путают с отделением совхоза «Чепелёвский», расположенным с другой стороны ж/д.

Недалеко от основного поселения расположено крупное (более 1 тыс. участков) садоводческое товарищество "Мичуринец", основанное в конце 1950-х годов работниками МВД СССР.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов